Totenklage bezeichnet:
 Totenklage, Trauerritual

Totenklage ist Buchtitel von
Totenklage (Werner Helwig), Werner Helwig
Totenklage (Klabund), Klabund
Totenklage (v. Recklinghausen), Jettli von Recklinghausen